

Sigle 
 Alternate Frame Rendering – modalità di rendering in CrossFire

Codici 
 afr – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua afrikaans
 AFR – Codice vettore ICAO per Air France

Geologia 
  AFR – Sintema di Frassinere – nel comune di Condove, in provincia di Torino – sintema stratigrafico del Piemonte